Magali (de forme alternative Magalie ou Magaly) est un prénom féminin d'origine provençale. Il se fête le 22 juillet ou le .

Étymologie 
Plusieurs étymologies ont été proposées : 
 Provençal : une hypothèse, confortée par la prédominance du prénom Magali en Provence, est celle d'une dérivation du prénom Marie-Madeleine (Maria Magdalena en latin, ou Marie de Magdala dans la Bible). Le culte local très ancien de Marie-Madeleine est lié à la tradition provençale de l'arrivée de la sainte, venue évangéliser la région, aux Saintes-Maries-de-la-Mer et à son tombeau, vénéré dans la grotte transformée en sanctuaire dans le massif de la Sainte-Baume. La célébration de la fête du prénom Magali le  (jour de la Sainte Marie-Madeleine) va également dans le sens de cette très probable étymologie. Mais on fête aussi les Magali le , jour de la sainte Marguerite.
 Judéo-provençal (hypothèse qui ne contredit pas la précédente) : issu de la langue parlée par les juifs d'Avignon, le prénom Magali est la version judéo-comtadine de Magdalena, et a été popularisé dans toute la Provence au  par l’œuvre de Frédéric Mistral.

Personnalités

Magali 
 Magali (1898-1986), pseudonyme (donné par Frédéric Mistral) de Jeanne Philbert, écrivain français
 Magali Barney (1966-), comédienne française
 Magali Clément (1947-2008), actrice et réalisatrice française
 Magali Déa (1942-), parolière française
 Magali Guidasci, chef costumière française
 Magali Le Floc'h (1975-), coureuse cycliste française
 Magali Lunel (1975-), journaliste française
 Magali Messmer (1971-), triathlète suisse
 Magali Negroni (1964-), réalisatrice française
 Magali Noël (1932-2015), actrice et chanteuse française
 Magali Ségura (1972-), autrice française de fantasy
 Magali Vendeuil (1927-2009), actrice française
 Magali Woch, actrice française

Magalie 
 Magalie Madison (1973-), actrice française
 Magalie Vaé (1987-), chanteuse française 
 Magalie (1978-), chanteuse et yodleuse savoyarde

Personnages de fiction 
 Magali, personnage de la bande dessinée brésilienne Turma da Mônica.

Musique 
 Magali, une chanson de Robert Nyel écrite en 1962. 
 La chanson de Magali est un air du folklore provençal, sur lequel Frédéric Mistral a écrit les paroles publiées dans le chant III de Mirèio.
 La chanson de Magali est aussi le titre employé pour le duo La brise est douce et parfumée de l'acte II de l'opéra Mireille composé par Charles Gounod et écrit par Michel Carré.

Véhicules 
  était une marque d'automobiles et de motocyclettes construites à partir de 1905 par les établissements Gayon & Cie de Levallois-Perret.

Notes et références 

Prénom féminin
Prénom français
Homonymie de prénom

de:Magali